Pastritz ist der Name folgender Gewässer:
 Kalte Pastritz und Warme Pastritz, Bäche in der Oberpfalz
 Pastritz (Wilde Weißeritz), Bach in Sachsen
 Bystřice (Černý potok) (Pastritz), Bach in Tschechien

Siehe auch:	
 Bystritza
 Pastritzkanal